Riegelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Riegelbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Fils) in Reichenbach im Täle, Gemeinde Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der dort in die Fils mündet
 Riegelbach, deutscher Name des Grádelský potok, linker Zufluss des Großen Regens in Železná Ruda, Okres Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechien
 Riegelbach (Igelbach), rechter Zufluss des Igelbachs (zur Wanne, zur Haune) nahe Dipperz, Landkreis Fulda, Hessen
 Riegelbach (Laubach), linker Zufluss des „Reichenbacher“ Laubachs (zur Lein, zum Kocher) beim Riegelhof, Stadtbezirk Dewangen, Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Riegelbach (Rott) – zwei Zuflüsse der Rott (zum Inn bei Neuhaus am Inn) im Landkreis Rottal-Inn, Bayern; flussabwärts:
 Riegelbach (Rott, Massing), linker Zufluss bei Massing
 Riegelbach (Rott, Unterdietfurt), linker Zufluss bei Vordersarling, Gemeinde Unterdietfurt
 Riegelbach (Schlücht), linker Zufluss der Schlücht bei Holzhäusle, Gemeinde Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Riegelbach (Schozach), rechter Zufluss der Schozach in Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Riegelbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber in Archshofen, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Riegelbach (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Riegelsbach